Ariake  steht für:
Ariake-See, eine Bucht des Ostchinesischen Meeres vor der japanischen Insel Kyūshū
Ariake (Tokio), einen Stadtteil des Bezirks Kōtō der japanischen Präfektur Tokio
Ariake Tennis no Mori Kōen, ein Park in diesem Stadtteil
Ariake (Sapporo), einen Stadtteil der Stadt Sapporo in der japanischen Hokkaidō
Ariake (Nagano), ein ehemaliges Dorf in der japanischen Präfektur Nagano (1954 fusioniert mit Hotaka (Nagano))
Ariake (Saga), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Saga (2005 fusioniert mit Shiroishi (Saga))
Ariake (Nagasaki), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Nagasaki (2006 eingemeindet nach Shimabara)
Ariake (Amakusa), eine ehemalige Stadt im Kreis Amakusa der japanischen Präfektur Kumamoto (2006 fusioniert zu Amakusa (Kumamoto))
Ariake (Tamana), ein ehemaliges Dorf im Kreis Tamana der japanischen Präfektur Kumamoto (1942 fusioniert zu Arao)
Ariake (Kagoshima), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Kagoshima (2006 fusioniert mit Shibushi)

Ariake ist der Familienname folgender Personen:
Kambara Ariake (1876–1952), japanischer Lyriker